Nuevo peso puede referirse a las siguientes divisas:
 Nuevo peso, moneda de Uruguay entre 1975 y 1994
 Nuevo peso, moneda de México entre 1992 y 1996